Аглая — жіноче ім'я

У давньогрецькій міфології 
 Аглая — молодша з трьох харит, дочка Зевса й Евріноми
 Аглая — дружина Абанта, мати Акрісія і Прета, братів-близнюків.
 Аглая — дружина Аміфаона, мати Біанта і Мелампода (версія).
 Аглая — дочка Феспія, що народила від Геракла сина Антіада.
 Аглая — дочка Асклепія та Епіони — богиня доброго здоров'я. Її братами були Махаон, Подалірій і Телесфор (бог видужання), а сестрами — Гігіея (богиня здоров'я), Акесо (богиня зціління), Панацея (богиня-всецілителька), Медітріна (богиня здоров'я, довголіття і вина), Іасо (богиня лікування).

Інше 
 47 Аглая — астероїд, названий на честь харити.
 «Аглая» — назва двох російських літературних періодичних видань епохи сентименталізму:
 «Аглая» — літературний альманах М. М. Карамзіна, вийшли два томи (у 1794 і 1795 р.р.)
 «Аглая» — щомісячний журнал П. І. Шалікова, що виходив у 1808—1810 і 1812.

Примітки